Chapelle de Bethléem à Aubevoye (Eure, France)
 Chapelle de Bethléem à Prague (République tchèque), célèbre pour les prêches de Jan Hus,
 Chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boiseau (France), célèbre pour ses chimères inspirées de la culture de l'époque moderne.

Bethléem